Een T-bonesteak is een bepaald soort vlees afkomstig van een rund.

Personen
In de Verenigde Staten wordt T-Bone regelmatig gebruikt als bijnaam, bijvoorbeeld bij:
T-Bone, Amerikaans rapper
Tony "T-Bone" Bellamy, Amerikaans muzikant van Redbone
T-Bone Burnett, Amerikaans muzikant
T-Bone Slim, Amerikaans songwriter
Tom "T-Bone" Stankus, Amerikaans gitarist
T-Bone Walker, Amerikaans gitarist
T-Bone Wolk, Amerikaans basgitarist